Ричардсон-Уолш () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ричардсон-Уолш, Кейт  (род. 1981) — британская хоккеистка на траве, защитница клуба «Склаф».
 Ричардсон-Уолш, Хелен (род. 1981) — британская хоккеистка на траве, полузащитница.